John Seymour kan syfta på bland andra:

* John Seymour (död 1491), engelsk godsägare 
 Sir John Seymour (1474–1536), engelsk godsägare
 John Seymour, 4:e hertig av Somerset (före 1646–1675), engelsk peer
 John Seymour (Maryland) (1700-talet), guvernör i provinsen Maryland 1704-1709
 John Seymour, 19:e hertig av Somerset (född 1952), brittisk peer
 John Seymour (1914–2004), engelsk författare
 John F. Seymour (född 1937), amerikansk politiker
 John Laurence Seymour (1893–1986), amerikansk tonsättare